Charles Desjardins peut désigner :

 Charles Desjardins (1878-1951), homme politique français.
 Charles Desjardins (1962-), journaliste français.